Бухгалтер:
 Бухгалтер — профессия
 «Бухгалтер» — рассказ Роберта Шекли (1954)
 «Бухгалтер» — песня советской и российской группы «Комбинация» (1991)
 «Бухгалтер» — остросюжетный боевик производства США (2016)